Tonosí puede hacer referencia a:

 la ciudad de Tonosí;
 el distrito de Tonosí;
 el río Tonosí; o
 el valle de Tonosí.